«Серебряная жила» (англ.: Silver Lode) — американский вестерн 1954 года режиссёра Аллана Двона.

Сюжет скопирован с вышедшего двумя годами ранее выдающегося вестерна «Ровно в полдень», но перосна главного злодя — Фреда Маккарти обозначает тогдашнего политика Джозефа Маккарти и его ограничительную кампанию «маккартизма» против предполагаемого захвата США коммунистами.

один из безусловных шедевров Аллана Двана… самый лаконичный анти-маккартистский трактат, когда-либо снятый в Голливуде

Сюжет 
В городке Серебряная жила пара влюблённых Дэн Баллард и Роуз Эванс собираются пожениться Четвертого июля. Но судья Фред Маккарти и его помощники едут в город в поисках Балларда — Маккарти обвиняет его в убийстве своего брата и кражу 20 000 долларов. Сначала горожане на стороне Балларда, но постепенно они поворачиваются против него, особенно когда считают, что он убил городского шерифа. Баллард пытается доказать свою невиновность и разоблачить Маккарти. Только его будущая невеста и его бывшая девушка остаются, чтобы спасти его.

В ролях 

 Джон Пейн — Дэн Баллард
 Лизабет Скотт — Роза Эванс
 Дэн Дьюриа — Фред МакКартни
 Долорес Моран — Долли
 Эмиль Мейер — шериф Вули
 Роберт Уорик — судья Крэнстон
 Гарри Кэри-младший — Джонсон
 Алан Хейл-младший — Кирк
 Стюарт Уитман — Уикер
 Фрэнк Салли — Поль Херберт, телеграфист
 Моррис Анкрум — Закари Эванс
 Хью Сандерс — священник Филд
 Флоренс Ауэр — миссис Эльмвуд
 Рой Гордон — ''доктор Эльмвуд

Критика 

«Серебряная жила» жестко режиссируется Дваном, который не тратит впустую ни одного кадра и быстро продвигает повествование. Джон Пейн, часто недооцениваемый актер, чья лучшая работа была в фильме «Нуары», также впечатляет в роли обвиняемого героя. По тому, как он играет свою роль, вы никогда не будете до конца уверены, действительно ли он виновен по предъявленному обвинению.

В дополнение к критике преследования маккартистов, фильм также изобилует такими захватывающими моментами, как сестринская инь-янь респектабельной невесты Балларда (Лизабет Скотт) и его наглой бывшей любовницы (Долорес Моран), мастерское освещение и расширенные кадры кинооператора Джона Олтона, а также духовная исчерпание разборок на церковной колокольне. В обширном творчестве Двана еще многое предстоит изучить, но Серебряная жила — это та работа, которая отделяет художников от ремесленников.

Примечания

Источники 
 Silver Lode // Американский институт киноискусства
 Silver Lode // Turner Classic Movies
 Silver Lode // Time Out

Фильмы США 1954 года
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы-ремейки США
Вестерны США
Фильмы Аллана Двона
Фильмы RKO Pictures
Маккартизм